Holocentropus är ett släkte av nattsländor. Holocentropus ingår i familjen fångstnätnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fångstnätnattsländor
Holocentropus